MA kan verwijzen naar:
Massachusetts, een van de staten van de Verenigde Staten
Master of Arts, een academische titel
Mars (Neurenberg), een historisch motorfietsmerk
MA Lighting, fabrikant van professionele lichtsturingen voor theater en evenementen
Marokko, waarvan MA de ISO-landcode is
Maatschappijleer, de gebruikelijke afkorting voor het vak onder scholieren
Militaire Administratie, een onderdeel van de Koninklijke Landmacht
MA-festival, voluit "Musica Antiqua festival Brugge"
Malësi e Madhe, een district in de Albanese prefectuur Shkodër (kentekencode MA)

Ma of ma kan verwijzen naar:
een verkorting van "mama", zie moeder
Ma (achternaam) 
 Mǎ (马), een Chinese achternaam
 Má (麻), een Chinese achternaam
Mega-annum, 1 miljoen jaar in de geologie en paleontologie
Oud-Egyptische afkorting voor Mesjwesj, een oude (Libische) Berberstam
Ma (rivier), rivier in Vietnam
Ma (stand), een in de Chinese gevechtskunst gebruikte term voor een stand
Ma (tijdschrift), Hongaars kunsttijdschrift uit de periode 1916-1925
Ma (2015), Amerikaanse dramafilm van Celia Rowlson-Hall
Ma (2019), Amerikaanse horrorfilm van Tate Taylor

mA kan verwijzen naar:
 het symbool voor milliampère